Wimbledon 2011 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 20 czerwca – 3 lipca na trawiastych kortach londyńskiego All England Tennis Club. Obrońcami tytułów byli Amerykanka Serena Williams i Hiszpan Rafael Nadal. W grze podwójnej tytułów bronili Vania King w parze z Jarosławą Szwiedową oraz para Jürgen Melzer-Philipp Petzschner.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej legend seniorów

Rezygnacje 
  Alisa Klejbanowa
  Ágnes Szávay
  Patty Schnyder
  Gisela Dulko
  Timea Bacsinszky
  Dinara Safina
  Kim Clijsters
  Gréta Arn

  Thiemo de Bakker
  Ričardas Berankis
  Paul-Henri Mathieu

Dzikie karty

Zawodnicy z kwalifikacji

Obrońcy tytułów

Porażki rozstawionych

Kobiety

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 

Wimbledon 2011
2011 w Wielkiej Brytanii